Die Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1935/36 war die dritte Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Westfalen im Sportgau Westfalen. Die Bezirksklasse wurde erneut in sechs Gruppen ausgespielt, die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Westfalen 1936/37, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich Borussia Dortmund und der SV Rotthausen im Rundenturnier durch und spielten in der kommenden Spielzeit somit erstklassig. Mit diesem Aufstieg spielte Borussia Dortmund für 36 Jahre durchgängig in der jeweils höchstmöglichen Fußballliga, ein Abstieg in die Zweitklassigkeit erfolgte erst wieder nach der Saison 1971/72.

Gruppe 1 – Dortmund

Gruppe 2 – Gelsenkirchen

Gruppe 3 – Münster

Gruppe 4 – Arnsberg

Gruppe 5 – Minden

Gruppe 6 – Bochum

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen. AGON Sportverlage, Kassel 1997, .

1935
Fußballsaison 1935/36